Кларин Сеймур (; 9 декабря 1898 — 25 апреля 1920) — американская актриса эпохи немого кино.

Ранняя жизнь 
Сеймур была рождена в Бруклине, в весьма обеспеченной семье Альберта и Флоренс, исповедовавших методизм. Имела младшего брата. Альберт Сеймур имел собственный бизнес, но в начале 1916 года он заболел и был вынужден свернуть дело. Вскоре семья перебралась в Нью-Рошелл, где Сеймур устроилась на работу в киностудию Thanhouser Film Company, занимавшейся производством массовых фильмов, чтобы помочь своей семье. Она снялась в двух короткометражках, произведённых этой студией: Горшки-и-Сковородки Пэгги и Это случилось с Адель. После этого она начала сотрудничать с кинокомпанией Pathé и, в частности, снималась вместе с Перл Уайт.

Карьера 

В 1917 году Сеймур снялась в фильме Pathé's Таинственный двойной крест, в котором выступила в роли оппонента Молли Кинг. После этого на неё обратил внимание Хэл Роуч и предложил ей контракт со своей кинокомпанией Rolin Film Company. Сеймур согласилась и перебралась в Лос-Анджелес, чтобы сняться в главной женской роли в комедийном сериале Клоун То-то (сыгранную Армандо Новелло). Она снималась в этом телесериале на протяжении всего 1918 года, и также имела второстепенную роль в короткометражной комедии  (1918), где сыграла оппонента Стэна Лорела. Однако контракт с Rolin был вскоре расторгнут после того, как Сеймур уволили из-за её отказа исполнять свои трюки самостоятельно. Подав иск против компании, она получила компенсацию в размере 1,325 долларов (около 21000 по нынешним меркам). Пока дело находилось на рассмотрении, Сеймур снималась в короткометражках .

В 1918 году Сеймур встретила Виктора Хермана. Херман снял одну кинопробу Сеймур и одну кинопробу с Д. У. Гриффитом для Artcraft stock company Роберта Харрона. Гриффит был доволен актёрской работой Сеймур и снял её вместе с Харроном, Ричардом Бартелмессом и Кэрол Демпстер в драме  (1919). Несмотря на то, что фильм не был хорошо принят критиками, интерес к Кларин начал расти. Вскоре она вновь снялась вместе с Харроном в фильме  (1919), в котором также фигурирует Лиллиан Гиш. В то же время она также снялась в фильме  (1919) вместе с Ричардом Бартелмессом и Кэрол Демпстер. В 1920 году Гриффит снял Сеймур в главной роли в своей картине . Фильм не был принят хорошо публикой, но в нём был хорошо показан актёрский талант Сеймур. Вскоре после этого Сеймур попала на обложку журнала .

Смерть 
В начале 1920 года Гриффит снова пригласил Сеймур на съёмки своего очередного фильма Путь на Восток. В середине съёмок, 21 апреля, Сеймур заболела из-за «удушья кишечника». Она была госпитализирована в больницу Misericordia Hospital в Нью-Йорке, но её состояние только ухудшилось. Перенеся экстренную операцию, Кларин скончалась из-за развившейся пневмонии 25 апреля 1920 года. Похоронена на кладбище «Greenwood Union Cemetery» в Рае, в Нью-Йорке.

На съёмках фильма Путь на Восток Гриффит заменил Сеймур танцовщицей , которая до этого была дублёршей Сеймур и подменяла её на дальних планах. Тем не менее кадры с участием Сеймур можно увидеть в готовом фильме. 26 сентября в Robert Brunton Studios состоялась панихида по Сеймур, , Олив Томас и по Роберту Харрону (он покончил с собой, застрелившись через два дня после премьеры фильма Путь на Восток). Все четверо умерли в один год и были восхвалены режиссёром .

Фильмография

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Умершие от пневмонии